Typhulochaeta är ett släkte av svampar. Typhulochaeta ingår i familjen Erysiphaceae, ordningen mjöldagg, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Mjöldagg
Typhulochaeta